Luzzone steht für:

 in den Adula-Alpen
 den Luzzonesee (einschließlich Staumauer), siehe Lago di Luzzone, auf Gebiet der Gemeinde Blenio
 Alpe di Luzzone, Alp unterhalb des Berges Sasso di Luzzone im Val Malvaglia auf dem Gebiet der Gemeinde Serravalle im Tessin
 zum Gotthardmassiv zugehörig
 einen Flurnamen auf ca. 1900 m. ü. M. am Abhang des Berges Cogn auf dem Gebiet der Gemeinde Serravalle